Juan Ramón Jiménez (1881-1958), Spaans dichter en winnaar van de Nobelprijs voor Literatuur
Juan Jiménez Mayor (1964), Peruviaans rechtsgeleerde en premier
Juan Ignacio Martínez Jiménez (1964), Spaans voetbaltrainer